Чемпіонат Албанії 1965–1966 — 28-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1965—1966
Албанія
Албанія